Azərbaycan Marşı (aserbaidschanisch „Marsch von Aserbaidschan“) ist seit 1992 die Nationalhymne von Aserbaidschan.

Geschichte 
Das Lied entstand 1919 und wurde die Nationalhymne der kurz zuvor gegründeten Demokratischen Republik Aserbaidschan und blieb es bis zur Eingliederung Aserbaidschans als Aserbaidschanische Sozialistische Sowjetrepublik in die Sowjetunion 1920. Neue Nationalhymne wurde 1944 die Hymne der Aserbaidschanischen SSR. Nach der Unabhängigkeit wurde ab dem 27. Mai 1992 wieder die alte Hymne verwendet.
Die Melodie stammt von Üzeyir Hacıbəyov, der Text von Ahmed Javad.

Text

Aserbaidschanisch

Übersetzung ins Deutsche 
Aserbaidschan! Aserbaidschan!
Ehrenhaftes Vaterland der heldenhaften Söhne
Wir sind bereit, unser Leben für Dich zu geben.
Alle von uns können unser Blut für Dich geben.
Lebe glücklich mit dem dreifarbigen Banner.
Lebe glücklich mit dem dreifarbigen Banner.

Tausende Seelen wurden für Dich geopfert.
Deine Brust wurde für den Krieg ein Schlachtfeld.
Soldaten gaben für Dich ihr Leben.
Jeder von ihnen wurde ein Held.

Mögest Du ein blühender Garten werden.
Jederzeit ist unser Leben ein Opfer
Tausendundeine Zärtlichkeiten sind in meinem Herzen.

Und schütze Deine Ehre,
um Dein Banner zu hissen.
Und schütze Deine Ehre,
Die gesamte Jugend ist begeistert.
Ehrenhaftes Vaterland, ehrenhaftes Vaterland.
Aserbaidschan! Aserbaidschan!
Aserbaidschan! Aserbaidschan!

Weblinks 
 Nationalanthems.info
 Usejir Hadschibejow. Komponist der Nationalhymne  (englisch)

Einzelnachweise 

Nationalhymne
Nationales Symbol (Aserbaidschan)